Tripanosomiasi africana - patologia che provoca la cosiddetta malattia del sonno
 Tripanosomiasi americana - patologia responsabile della malattia di Chagas
 Tripanosomiasi - in veterinaria, malattia diffusa nelle regioni tropicali

Altri progetti